Dorin steht für:

 eine Rebsorte, siehe Gutedel #Synonyme

Dorin ist der Familienname folgender Personen:
 Françoise Dorin (1928–2018), französische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Marie Dorin-Habert (* 1986), französische Biathletin

Siehe auch:
 Doring